Сире-сюр-Везуз:

 Сире-сюр-Везуз — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. 
 Сире-сюр-Везуз — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель.